Boos pode referir-se a:
 locais:
 Boos (Baviera), uma cidade alemã na Bavária,
Boos (Landes), uma cidade francesa no departamento de Landes,
Boos (Seine-Maritime), uma cidade francesa no departamento de Sena Marítimo,
 Castelo de Boos-Waldeck, a residência da Família Boos desde 1150 a 1833, também chamado de Castelo de Waldeck (Dorweiler)

Boos von Waldeck pode referir-se a:
 sobrenomes:
 Count Ludwig von Boos Waldeck
 Ten Cel Count Alexander Boos von Waldeck, Marido da Princesa Sophie da Austria, falecida no Assassinato de Sarajevo
 Karl Franz von Boos zu Waldeck, Governador of Trier, Alemanha
 Count Filip Boos-Waldeck, vendeu sua casa em Mcely ao Príncipe Hugo Maximilian
 Count Joseph Boos von Waldeck Facilitou a chegada a instalação dos imigrantes alemães ao Texas, no início de 1824
 Juliana BOOS von WALDECK (ou Boos-Waldeck), 17-tataravó do HRH Príncipe Charles's.

Desambiguação